El Torneig de Basilea 2012, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'octubre de 2012 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar el quart títol de la temporada, segon consecutiu en dues setmanes. El local Roger Federer no va poder revalidar el títol després de disputar la seva setena final consecutiva i novena de la seva carrera a Basilea, malgrat haver guanyat ja aquest títol en cinc ocasions. La parella formada pel canadenc Daniel Nestor i el serbi Nenad Zimonjić va guanyar a Basilea per segona ocasió després de l'aconseguit el 2009. La parella es va reunir puntualment per aquest torneig després d'haver-se separat cap a la fi de 2010. Nestor, per la seva part, va aconseguir el 80è títol de dobles de la seva carrera, el quart en l'Era Open.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 
 

2012
ATP World Tour 2012